Brimstone kan syfta på:
 MBDA Brimstone – en avancerad brittisk attackrobot
 Brimstone (film, 2016) – en amerikansk film från 2016 av Martin Koolhoven
 Brimstone (TV-serie) – en kortlivad TV-serie från 1998
 Brimstone Hill Fortress nationalpark – en nationalpark som finns på Unescos världsarvslista